Пётр Меллер-Закомельский:
 Меллер-Закомельский, Пётр Иванович (1755—1823) — генерал от артиллерии, военный министр, сенатор, член Государственного совета.
 Меллер-Закомельский, Пётр Петрович (1806—1869) — военный деятель.